Wolfgang Klenner ist der Name folgender Personen:

* Wolfgang Klenner (Psychologe) (1921–2015), deutscher Psychologe 
 Wolfgang Klenner (Wirtschaftswissenschaftler) (* 1942), deutscher Wirtschafts- und Ostasienwissenschaftler